La neuvième circonscription des Hauts-de-Seine est l'une des 13 circonscriptions législatives françaises que compte le département des Hauts-de-Seine (92) situé en région Île-de-France.

Description géographique et démographique

De 1958 à 1967 
Le canton de Sèvres faisait partie de la Quatrième circonscription de Seine-et-Oise.

De 1967 à 1986 
La Neuvième circonscription des Hauts-de-Seine est créée.

Depuis 1988 

La neuvième circonscription des Hauts-de-Seine résulte du découpage électoral de la loi  du , elle regroupe les divisions administratives suivantes :
 Canton de Boulogne-Billancourt-Nord-Est ;
 Canton de Boulogne-Billancourt-Nord-Ouest ;
 Canton de Boulogne-Billancourt-Sud (partie située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : rue Yves-Kermen, avenue Pierre-Grenier, boulevard de la République jusqu'au pont d'Issy).

D'après le recensement général de la population en 1999, réalisé par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), la population totale de cette circonscription est estimée à .

Historique des députations

1958 à 1967 
Quatrième circonscription de Seine-et-Oise
 1958 : René Leduc, UNR
 1962 : René Leduc, UNR

1967 à 1986 
 1967 : Claude Labbé, UDR
 1968 : Claude Labbé, UDR
 1973 : Claude Labbé, UDR
 1978 : Claude Labbé, RPR
 1981 : Claude Labbé, RPR

Depuis 1988

Historique des élections

Élections de 1967 

Le suppléant de Claude Labbé était Robert Dobel, inspecteur de l'enregistrement et des domaines, Premier adjoint au maire de Meudon.

Élections de 1968 

Le suppléant de Claude Labbé était Robert Dobel.

Élections de 1973 

Le suppléant de Claude Labbé était Bernard Bruneau, RI, avocat, maire de Vaucresson.

Élections de 1978 

Le suppléant de Claude Labbé était Bernard Bruneau.

Élections de 1981 

Le suppléant de Claude Labbé était Bernard Bruneau.

Élections de 1988 

Le suppléant de Georges Gorse était le Docteur Georges Duhamel, maire adjoint de Boulogne-Billancourt.

Élections de 1993 

Le suppléant de Georges Gorse était Georges Duhamel.

Élections de 1997

Élections législatives de 2002

Élections législatives de 2007

Élections législatives de 2012

Élections législatives de 2017

Élections législatives de 2022 

Les élections législatives françaises de 2022 ont lieu les dimanches 12 et .

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Liste des députés des Hauts-de-Seine
 Arrondissements des Hauts-de-Seine
 Cantons des Hauts-de-Seine
 Liste des circonscriptions électorales de France (par ordre croissant d'habitants)
 Découpage électoral
 Élections législatives en France

Liens externes

Département des Hauts-de-Seine 

 La fiche de l'INSEE de cette circonscription :

Circonscriptions en France 

 

 

 Description et Atlas des circonscriptions électorales de France sur http://www.atlaspol.com, Atlaspol, site de cartographie géopolitique, consulté le .

9